Unai es un antropónimo masculino de origen vasco, que significa vaquero, puede referirse a:

Personas que se llaman Unai 
Unai Alba, futbolista.
Unai Basurko, regatista participante en la Vendée Globe.
Unai Elorriaga López de Letona, escritor.
Unai Elorriaga Zubiaur, ciclista.
Unai Emery, futbolista y entrenador de fútbol.
Unai Etxebarria, ciclista.
Unai Osa, ciclista.
Unai Uribarri, ciclista.
Unai Vergara, también conocido como Unai Bergara (en grafía vasca), futbolista.
Unai Yus, ciclista.
Unai Ziarreta, político y expresidente de Eusko Alkartasuna.
Unai Simón, futbolista.

Otros usos 
Unión Navarra de Izquierdas (UNAI), una coalición electoral navarra ya desaparecida.
Unaí, población brasileña del norte de Minas Gerais.
Unaí (microrregión), microrregión brasileña en la que se encuentra el municipio de Unaí.
El Paso de Unai, un puerto de montaña del Hindukush, principal conexión entre Kabul y la región de Hazarajat, en Afganistán.